Зобель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зобель, Лео (1895—1962) — словацкий шахматист, мастер, чемпион Чехословакии 1931 г.
 Зобель, Мартин Рейнович (род. 1957) — советский и эстонский эколог, профессор Тартуского университета и специалист в области биологического разнообразия.
  (1799—1869) — австрийский военачальник.

См. также 
 Зобел, Крэйг